Marcel Valk (voetballer, 1966), een voormalig voetballer van PEC Zwolle
Marcel Valk (voetballer, 1967), een voormalig voetballer van ADO Den Haag